Прискуха — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Самолуковской волости.

Расположена на реке Пузна, в 24 км к югу от поселка Локня и в 3 км к югу от волостного центра Башово.

Население

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 664 жителя.

Экономика 
В посёлке ранее работал льнозавод,в данный момент продается.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района